7-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 21 клубом в 1998 году. Чемпионом во 2-й раз подряд стало бишкекское ЦАГ-«Динамо»-МВД, бишкекский СКА-ПВО также 2-й год кряду был серебряным призером, 3-е место и тоже во 2-й раз подряд заняла «Национальная гвардия» (бывший «АиК») из Бишкека.

Предварительный этап

Зона «А» 

Примечание. Дордой-Жаштык-СКИФ (Бишкек) снялся с соревнований после 5 проведённых матчей, результаты которых были аннулированы.

Зона «Б»

Финальный этап

Ссылки 
Результаты на RSSSF

1998
Футбол в Азии в 1998 году
1998 год в Киргизии